Нижче наведено список 108 муніципалітетів провінції Л'Аквіла. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Л'Аквіла